Riverside Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Riverside Hotel (Minnesota), ID-Nr. 79001193
 Riverside Hotel (Nevada), ID-Nr. 86002256
 Riverside Hotel (Pennsylvania), ID-Nr. 78002380